Наталија Родригез може бити:

 Наталија Родригез, (рођ 1979), шпанска атлеричарка
 Наталија Родригез, (рођ 1982), шланска певачица